Hempstead puede referirse a:
 Hempstead (Nueva York), pueblo en el condado de Nassau, Nueva York.
 Hempstead (condado de Nassau, Nueva York), villa en el condado de Nassau, Nueva York.
 Hempstead (Texas), ciudad en el condado de Waller, Texas.